Kombinace znaků Kan, KAN nebo kan může znamenat:

 K.A.N. – automobilka Königgrätzer Automobilfabrik Nejedly Aloise Nejedlého v Hradci Králové v letech 1911–1915
 Kan (řeka) – řeka v Krasnojarském kraji v Rusku, přítok Jeniseje
 Klub angažovaných nestraníků – československé a české politické hnutí
 (de) Klub Alternativer Nonkonformisten – skupina kolem Jaroslava Langera po jeho emigraci do SRN
 kód ISO 639-2 a ISO 639-3 pro kannadštinu
 Kolégium Antona Neuwirtha – program „systematického vzdelávania v oblasti filozofie, histórie západnej civilizácie a kresťanskej kultúry“ „podľa vzoru stredovekých univerzitných kolégií“ v Bratislavě a Trnavě (zal. 2009)
 Izraelská vysílací společnost